La Fontaine (Indiana), plaats in de Verenigde Staten
La Fontaine-Saint-Martin, plaats in Frankrijk

Personen
Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine, Luxemburgs politicus
Henri La Fontaine, (1854-1943), Belgische vredesactivist, Winnaar Nobelprijs voor de Vrede, 
Jean de La Fontaine, Frans fabelschrijver

Zie ook
 Fontaine (doorverwijspagina)